Страше́нский райо́н (, Район Страшены) — административно-территориальная единица Республики Молдова.

История 
Как и большинство районов Молдавской ССР, образован 11 ноября 1940 года с центром в селе Страшены. До 16 октября 1949 года находился в составе Кишинёвского уезда, после упразднения уездного деления перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

С 31 января 1952 года по 15 июня 1953 года район входил в состав Кишинёвского округа, после упразднения окружного деления вновь перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

30 марта 1962 года к Страшенскому району была присоединена часть территории упразднённого Криулянского района.

25 декабря 1962 года Страшенский район был упразднён, но уже через два года (23 декабря 1964 года) — восстановлен. При этом около четверти района осталось в составе соседних районов.

С 1999 года по 2002 год, в рамках проводимой административной реформы, район являлся частью Кишинёвского уезда. После упразднения уездного деления, район вновь стал самостоятельной административной единицей.

География 
Страшенский район находится в центре Молдавии и граничит с Хынчештским и Яловенским районами и Кишинёвским муниципием на юге, Криулянским районом на востоке, Оргеевским и Каларашским — на севере и Ниспоренским — на западе.

Населённые пункты

Население

Достопримечательности 
 В деревне Каприяна расположен монастырь XIV века.
 Пейзажный заповедник «Capriana-Scoreni», дуб Стефана III Великого и самый старый заповедник Молдовы — «Кодры».
 В селе Долна находится усадьба Ралли-Арборе, расположенная в центре небольшого парка, украшенного бюстом Пушкина, и «Родник Замфиры».
 Гидигичское водохранилище

Военные части 
У села Негрешть дислоцированы военные части Национальной Армии:
 Отдельный инженерный батальон «Кодру» ()
 Отдельная рота химзащиты ()

Известные уроженцы 

 Доска, Ион (род. 1955) — молдавский советский шашист. Чемпион мира по бразильским шашкам (1999).
 Жереги, Валерий Исаевич (род. 1948) — советский молдавский кинорежиссёр и сценарист.
 Мадан, Георгий Константинович (1938—2018) — молдавский писатель.
 Мустяцэ, Валерий Иванович (Епископ Пётр; род. 1967) — епископ Унгенский и Ниспоренский.
 Сырку, Полихроний Агапиевич (1855—1905) — российский историк, литературовед и языковед.
 Ткач, Злата Моисеевна (1928—2006) — молдавский композитор и музыкальный педагог.
 Унтилэ, Вячеслав Петрович (род. 1956) — молдавский политик, заместитель председателя Либеральной партии.

Примечания 

Районы Молдавии
Районы Молдавской ССР